Чемпионат Франции по футболу 1967/1968 — 30-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1002 гола.

Турнирная таблица 

Примечание. «Анже», «Лилль» и «Экс-ан-Прованс» вылетели напрямую. «Страсбур» и «Ланс» участвовали в переходном турнире вместе со 2-й и 3-й командами второго дивизиона (победитель второго дивизиона «Бастия» вышла в Дивизион 1 напрямую). Занявшие два первых места в нём получали места в Дивизионе 1 на следующий сезон, в котором участвовало 18 команд.

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Анже» — «Экс-ан-Прованс» — 9:1
 «Аяччо» — «Экс-ан-Прованс» — 8:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мец» — «Седан» — 1:5
 «Сошо» — «Сент-Этьен» — 0:4
 «Экс-ан-Прованс» — «Нант» — 2:6
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Анже» — «Экс-ан-Прованс» — 9:1
 «Лион» — «Анже» — 8:0

Переходный турнир 
Участники:
 Страсбур (16-е место)
 Ланс (17-е место)
 Ним (2-е место в Дивизионе 2)
 Реймс (3-е место в Дивизионе 2)

Между собой по 2 матча (дома и в гостях) проводили команды разных дивизионов. Первые две команды по итогам переходного турнира получали места в Дивизионе 1 следующего сезона.

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1967/1968
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1967 году
Спорт во Франции в 1968 году